Fast and Loose – film del 1930 diretto da Fred C. Newmeyer 
Il manoscritto scomparso (Fast and Loose) – film del 1939 diretto da Edwin L. Marin
Scandalo di notte (Fast and Loose) -film del 1954 diretto da Gordon Parry
Fast and Loose – serie televisiva del 1954